Мюнзинген () — германоязычный топоним:
 Мюнзинген (Вюртемберг) — город в германской земле Баден-Вюртемберг
 Мюнзинген (Швейцария) — город в швейцарском кантоне Берн
  — швейцарский футбольный клуб

См. также 
 Гутсбецирк-Мюнзинген